«Кро́личья нора́» () — американская психологическая драма с участием Николь Кидман, основанная на одноимённой бродвейской постановке драматурга Дэвида Линдси-Эбера. Кидман выступила также продюсером ленты. Фильм был показан на Кинофестивале в Торонто в сентябре 2010 года и был выпущен в ограниченный прокат в США 17 декабря 2010 года, в российский прокат — 20 января 2011 года.

Сюжет 
Бекки и Хауи Корбетты — супружеская пара, которая восемь месяцев назад потеряла маленького сына в результате дорожного происшествия. С тех пор их жизнь никак не наладится, и боль не оставляет их ни на минуту. Они стараются преодолеть трудные времена, посещая сеансы групповой терапии, однако Бекка вскоре решает прекратить это бессмысленное занятие. Каждый из них пытается по-своему выйти из трудного положения: Хауи смотрит видео сына на своем телефоне и курит травку с Габи, с которой он познакомился на сеансах; Бекка же решает поговорить с Джейсоном, подростком, сыгравшим роковую роль в судьбе её сына. «Кроличья нора» — название любительского комикса, который рисует Джейсон.

В ролях 
 Николь Кидман — Бекка Корбетт
 Аарон Экхарт — Хауи Корбетт
 Дайан Уист — Нэт
 Сандра О — Габи
 Майлз Теллер — Джейсон
 Тэмми Бланшар — Иззи
 Джанкарло Эспозито — Огги
 Патриция Кэлембер — Пэг
 Майк Дойл — Крейг
 Джон Тенни — Рик

Награды и номинации 
 2011 — номинация на премию «Оскар» за лучшую женскую роль (Николь Кидман)
 2011 — номинация на премию «Золотой глобус» за лучшую женскую роль (Николь Кидман)
 2011 — номинация на премию Гильдии киноактёров США за лучшую женскую роль (Николь Кидман)
 2011 — четыре номинации на премию «Независимый дух»: лучший режиссёр (Джон Кэмерон Митчелл), лучший сценарий (Дэвид Линдси-Эбер), лучшая женская роль (Николь Кидман), лучшая мужская роль (Аарон Экхарт)

Факты 
 В театральной версии «Кроличьей норы» Бекку Корбетт играла актриса Синтия Никсон, известная по роли Миранды Хоббс в сериале «Секс в большом городе».
 Название фильма является реминисценцией к произведению Льюиса Кэррола «Приключения Алисы в Стране Чудес».

Примечания

Ссылки 
 
 
  

Фильмы-драмы США
Фильмы Lionsgate Films
Фильмы Джона Кэмерона Митчелла
Фильмы о дисфункциональных семьях